HMS Astrea kan syfta på:

 – en 1:a klass torpedbåt i svenska flottan sjösatt år 1908
 – ett torpedbåt i svenska flottan sjösatt år 1957
 – ett skolfartyg i svenska flottan sjösatt år 2008

Se även
Astrea